Мосоловское сельское поселение — муниципальное образование Аннинского района Воронежской области России.

Административный центр — село Мосоловка.

Административное деление 
Состав поселения:
 село Мосоловка,
 посёлок Денисовка,
 село Желанное,
 посёлок Первомайское,
 село Сабуровка.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Аннинского района
Сельские поселения Воронежской области